

Informatica 

 BitTorrent – cripto valuta basata sulla condivisione di file tramite la famosa applicazione μTorrent

Codici 
 BTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bettles, Bettles (Alaska), Stati Uniti
 btt – codice ISO 639-3 della lingua bete-bendi

Sport 
 Brazilian Top Team – team brasiliano di arti marziali miste